Влади́мир Никола́евич Корбаков (5 июня 1922, Казариново, Вологодская губерния — 28 октября 2013, Вологда) — советский и российский художник, народный художник Российской Федерации (1998), действительный член РАХ.

Биография 
Детство и юность художника прошли в Вологде. Он подружился с учеником-реставратора иконописи в Вологодском областном музее, а через него — с мастером миниатюры и реставратором. Окончил семилетнюю школу в 1940 году, учился в студии при Союзе художников, а в 1941 году устроился на работу в мастерскую Художественного Фонда. В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. В 1942 году в боях под Москвой был тяжело ранен и перенёс четыре операции. После излечения вернулся в боевой строй и служил матросом в Беломорской флотилии. За участие в боевых действиях награждён Орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны I степени, медалями. Командование направило его в Московское художественное училище инвалидов Великой Отечественной войны, где он проходил обучение с 1946 по 1951 годы.

В 1951 году с отличием окончил училище и стал студентом Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. В 1958 году вернулся в Вологду, в 1959 году его приняли в члены Союза художников, в 1972 году ему присвоено звание заслуженного художника РСФСР. Он был председателем (с 1964 по 1977 год) Вологодской организации Союза художников РСФСР. Его работы находятся в фондах областной картинной галереи.

Скончался 28 октября 2013 года в Вологде вследствие инсульта.

Похоронен на Пошехонском кладбище .

Семья 
 Брат: Иван Николаевич Корбаков (1913, Казариново — 3 декабря 1939, Петсамо) — художник.
 Жена — Светлана Михайловна (род. 1954) — член-корреспондент РАХ, заведующая музейно-творческим центром В. Н. Корбакова в Вологодской областной картинной галерее
 Дети: Николай (1958, Вологда) — художник; дочери Наталья Корбакова (1984 г.р.) и Татьяна Гузева (1986 г.р.).

Награды и звания 
 12 апреля 1972 — Заслуженный художник РСФСР.
 1997 — Почётный гражданин города Вологды.
 13 октября 1998 — Народный художник России — за большие заслуги в области искусства.
 2001 — член-корреспондент Российской академии художеств.
 19 декабря 2002 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 2006 — Государственная премия по Вологодской области в области литературы и искусства за 2005 год за живописный цикл «Страницы истории», посвященный 100-летию Русско-японской войны 1904—1905 годов.
 2007 — действительный член Российской академии художеств.
 2007 — Золотая медаль Российской академии художеств.
 2008 — Золотая медаль Союза художников России.
 29 декабря 2012 — Орден Почёта — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Поэтическое творчество 
 Стихи В. Н. Корбакова

Ссылки 
 Скончался художник Владимир Корбаков
 В Вологде умер художник Владимир Корбаков
 Ушёл из жизни художник Владимир Корбаков
 Корбаков Владимир Николаевич
 Владимир Николаевич Корбаков
 Выставка работ художника В. Н. Корбакова в Вятском художественном музее имени В. М. и А. М. Васнецовых

Примечания 

Художники СССР
Художники России
Действительные члены РАХ
Почётные граждане Вологды
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Художники Вологды
Члены Союза художников СССР